

Acronimi
 Association of Religion Data Archives (ARDA), associazione statunitense di statistiche religiose

Geografia
 Arda, affluente del Po, che scorre nella Val d'Arda
 Arda, affluente dell'Evros, che scorre principalmente in Bulgaria
 Arda, frazione del comune bulgaro di Smoljan
 Arda, monte sull'isola Livingston, in Antartide

Luoghi fittizi
 Arda, mondo in cui sono ambientate le opere letterarie di J. R. R. Tolkien